Lázár Miklós (1814–1885) nagyváradi plébános és tiszteletbeli kanonok
 Lázár Miklós gróf szárhegyi (1819–1899) író, újságíró
 Lázár Miklós Léderer (1886–1968) író, költő, országgyűlési képviselő